

Красний Бор — селище, Байкаловський район, Свердловська область
 Красний Бор — селище, Каргапольський район, Курганська область
 Красний Бор — селище, Тотемський район, Вологодська область

ru:Красный Бор